Рубинский — русская фамилия; имеет женскую форму Рубинская.

Известные носители 
 Рубинский, Алексей Юрьевич (1952—2021) — украинский театральный режиссёр, актёр и художник, народный артист Украины (2005).
 Рубинский, Владимир Васильевич (1923—2015) — Герой Советского Союза.
 Рубинский, Игорь Павлович (1919—1996) — Заслуженный художник Российской Федерации, представитель стиля «соцреализма».
 Рубинский, Кирилл Юрьевич (род. 1968) — французский топ-менеджер российского происхождения.
 Рубинский, Константин Иванович (1860—1930) — российский, советский и украинский библиограф, библиотекарь, библиотековед, переводчик и преподаватель.
 Рубинский, Константин Сергеевич (род. 1976) — российский поэт, драматург, публицист, педагог.
 Рубинский, Юрий Ильич (род. 1930) — российский политолог, специалист по истории и политике Франции.
 Рубинский, Николай Александрович (в монашестве Михаил; 1872—1962) — епископ Великолукский и Торопецкий.

 Рубинская, Наталья Борисовна (род. 1948) — российская поэтесса, эссеист, музыкант.

Примечания